Campugiani è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Campogiani, Cambogiani, Cambugiani

Origine e diffusione 
Cognome nobile con poche informazioni, compare la prima volta a Jesi, nelle Marche, dove fu maggiormente diffuso. Per discendenza di Saverio Campugiani (1790-?) la famiglia nobile assunse il titolo di signori di Jesi.
La famiglia venne rappresentata da Zena Campugiani, che sposò il 19 giugno 1881 Eduardo Bartoloni.

Cognome poco diffuso in Italia, la regione di appartenenza del cognome, ovvero le Marche, conserva ancora la maggior parte delle famiglie. Il comune con più componenti è quello di San Ginesio, nella provincia di Macerata.

Note

Bibliografia 
  

Cognomi italiani